Dzingellen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Polen liegen:
 Dzingellen (1938 bis 1945 Widmannsdorf), Kreis Goldap, seit 1945: Dzięgiele (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Dzingellen (1938 bis 1945 Dingeln), Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Dzięgiele Oleckie, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren